FS 207 bezeichnet:

 eine Dampflokomotivbaureihe der italienischen Staatsbahn, siehe BEB IIIa
 eine Diesellokomotivbaureihe der italienischen Staatsbahn, siehe FS 207 (Diesel)